Крако́вія () — латинська назва польського міста Краків ().
 Краковія (асоціація), або Союз монархістів «Краковія» Великого князівства Краківського () — громадське об'єднання польських монархістів, яке сприяє реставрації монархії у державі.
 Краковія Бізнес Центр (, також: K1) — 20-ти поверховий хмарочос у Кракові, висотою близько 105 м. Найвища будівля міста (станом на початок 2015 року).
 Краковія (стадіон) — стадіон імені Юзефа Пілсудського () — футбольна арена у м. Краків. Є домашньою для місцевого ФК «Краковія».
 Краковія (футбольний клуб) — найстаріший (1906 р.) польський футбольний клуб з м. Краків. 5-разовий чемпіон країни (1921, 1930, 1932, 1937, 1948).
 Краковія (гандбольний клуб) — польський гандбольний клуб з м. Краків.
 Краковія (хокейний клуб) — хокейний клуб з м. Краків (1906 р.), виступає в Польській Екстралізі. Чемпіон Польщі: 1937, 1946, 1947, 1948, 1949, 2006, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017 (11 разів).